Кагала (Kahala) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Кагала — село у волості Куусалу повіту Гар'юмаа.
 Кагала — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.
 Кагала — село у волості Ярва повіту Ярвамаа.